Lois de mai (Russie) du , une loi répressive russe.
Lois de mai (Empire allemand) de 1873, 1874 et 1875, sont des lois dirigées contre les catholiques et faisant partie du .
 du  préparent le concordat du .